Лесун ( — леший) — белорусская фамилия.

 Известные носители
 Лесун, Александр Леонидович (род. 1988) — белорусский и российский пятиборец, олимпийский чемпион.
 Лесун, Анатолий Фёдорович (род. 1959) — начальник Горьковской железной дороги.
 Лесун, Виталий Николаевич (род. 1974) — белорусский футболист.
 Лесун, Геннадий Николаевич (род. 1966) — советский и белорусский футболист.